Васи́лий Куприя́нов:
 Куприянов, Василий Васильевич (1912—2006) — анатом, исследователь морфологии нервной системы; академик АМН СССР — РАМН.
 Куприянов, Василий Ильич (род. 1952) — советский и российский актёр.
 Куприянов, Василий Петрович (1864—1950) — протоиерей, член III Государственной думы Тверской губернии.